Athens je anglický název Athén a rovněž může označovat:

sídla v USA
 Athens (Alabama)
 Athens (Arkansas)
 Athens (Georgie)
 Athens (Illinois)
 Athens (Indiana)
 Athens (Kalifornie)
 Athens (Kentucky)
 Athens (Louisiana)
 Athens (Maine)
 Athens (Michigan)
 Athens (Mississippi)
 Athens (New York)
 Athens (Ohio)
 Athens (Pensylvánie)
 Athens (Tennessee)
 Athens (Texas)
 Athens (Vermont)
 Athens (Wisconsin)
 Athens (Západní Virginie)

ostatní
 ATHENS je akronym pro Advanced Technology Higher Education Network/Socrates – vzdělávací program evropských technických univerzit

Externí odkazy